Charles Seignobos (1854-1942), historien français, fils de Charles-André ;
 Charles-André Seignobos (1822-1892), homme politique français, père de Charles.